Edward Harris (ornitholoog) (1799-1863), Amerikaans boer en ornitholoog
 Edward Harris (marineofficier) (1808-1888), Brits marineofficier, diplomaat en politicus
 Edward Harris (Malmesbury) (1842-1899), 4e graaf van Malmesbury, zoon van bovenstaande
 Ed Harris (acteur) (1950), Amerikaans karakteracteur
 Ed Harris (politicus), politicus uit San Diego
 Edward Harris (North Carolina) (1763-1813), advocaat, rechter en politicus
 Edward Harris (fotograaf), George Edward Harris (1964), Brits fotograaf
 Edward Harris (archeoloog), archeoloog en directeur van het Bermuda Maritime Museum
 Eddie Harris (jazzmusicus) (1934-1996), Amerikaans jazzmusicus
 Ed Harris (ondernemer) (1950), president van High Note Marketing, daarvoor onder meer marketingleider van Universal Music Canada
 Ed Harris (voetballer), Engels voetballer